Теуфис, или Тевтис (древнегреч. Τεῦθις или Τευθίς) - город, который располагался в древней Аркадии. Он упоминается у Павсания, который посетил и описал его храмы и рассказал замысловатую историю спора царя Теуфиса с Агамемноном и богиней Афиной в Авлиде, перед тем как греческий флот отправился на Троянскую войну.

Согласно Павсанию, Тевтис вместе с Тейсоа и Метидриумом были тремя городами, которые первоначально "принадлежали" Орхоменосу, но жители которых решили переселиться и присоединиться ко многим другим в создании Великого города (Мегалополиса) в 371 году до н. э., чтобы лучше защитить себя от спартанцев.

Хотя некоторые называют Тевтис "гомеровским" городом, но город явно не упомянут Гомером. Таким образом, самую древнюю и практически единственную "оригинальную" информацию о его местонахождении можно найти у Павсания. К сожалению, его описание местонахождения Тевтиса весьма расплывчато и, следовательно, вызвало много разногласий среди западных путешественников Аркадии.

Города Древней Греции